Дервиз:

 Дервиз — русский дворянский род, происходящий из Гамбурга.
 Дервиз, Владимир Дмитриевич (1859—1937) — художник, земский деятель, музейный работник.
 Дервиз, Дмитрий Григорьевич (1829—1916) — сенатор, член Государственного совета, действительный тайный советник.
 Дервиз, Николай Григорьевич (1837—1880) — оперный певец.
 Дервиз, Павел Григорьевич фон (1826—1881) — известный концессионер в Российской империи, меценат, действительный статский советник.
 Дервиз, Сергей Павлович (1863—1943) — предприниматель и меценат.